Tupac bzw. Túpac ist der Name folgender Personen:

 Tupac Shakur (Tupac Amaru Shakur, 2Pac; 1971–1996), US-amerikanischer Rapper
 Túpac Yupanqui († 1493), Inka-Herrscher 1471 bis 1493

 Elliot Tupac, peruanischer Graffiti-Künstler

Siehe auch:
 Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, eine Guerillagruppe in Peru